Лукавице могу бити:

 Лукавице (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Лукавице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Лукавице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Лукавице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Лукавице (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република

Види још 

 Лукавица, вишезначна одредница